San Salvador, glavni grad srednjoameričke države Salvador.
 San Salvador (departman), u Salvadoru
 San Salvador, Argentina grad u Argentini.
 San Salvador, Peru grad u Peruu.
 San Salvador (otok), otok na Bahamima (Kolumbovo otkriće Amerike 1492.)
 Isla San Salvador, Ekvador.